Les qualifications pour les compétitions masculines de gymnastique artistique des Jeux olympiques d'été de 2012, organisés à Londres (Royaume-Uni), se déroulent à la North Greenwich Arena le .

Les résultats des qualifications déterminent les qualifiés pour les finales : 8 équipes pour la finale par équipes, 24 gymnastes pour le concours général individuel et 8 gymnastes dans chacune des 6 finales par appareil. La compétition est divisée en 3 subdivisions. La première subdivision a lieu à 11 heures (UTC +1), les deuxième et troisième subdivisions ont lieu respectivement à 15 h 30 et 20 h 00.

Subdivisions 
Les gymnastes de chaque nations participant au concours général par équipes sont regroupés, tandis que les autres gymnastes sont placés dans un seul des six groupes mixtes. Les groupes sont divisés en trois subdivisions après un tirage au sort de la Fédération internationale de gymnastique.

Subdivision 1 
 Chine
 France
 Grande-Bretagne
 Corée du Sud
Groupe mixte 3

Groupe mixte 4

Subdivision 2 
 Italie
 Japon
 États-Unis
Groupe mixte 1

Groupe mixte 5

Groupe mixte 6

Subdivision 3 
 Allemagne
 Roumanie
 Russie
 Espagne
 Ukraine
Groupe mixte 2

Résultats

Concours général individuel 

Seuls deux gymnastes par pays peuvent être qualifiés pour la finale du concours général individuel. Par conséquent, pour certaines nations, un troisième gymnaste a réalisé un score suffisamment élevé pour être qualifiable, mais ne participera à la finale du fait de ce quota. Les gymnastes concernés sont :
  ()
  ()
  ()
  ()

Remplaçants 
Les remplaçants pour la finale du concours général individuel sont :

Sol

Remplaçants 
Les remplaçants pour la finale du sol sont :
  (15.433)
  (15.400)
  (15.366)

Cheval d'arçon

Remplaçants 
Les remplaçants pour la finale du cheval d'arçon sont :
  (14.900)
  (14.866)
  (14.833)

Anneaux 

À 39 ans, Jordan Jovtchev est le concurrent le plus âgé à concourir dans les épreuves de gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2012. Il partage avec Oksana Chusovitina le record du nombre de participation à des Jeux olympiques : pour ces deux gymnastes, il s'agit de leurs  Jeux olympiques.

Remplaçants 
Les remplaçants pour la finale des anneaux sont :
  (15.300)
  (15.166)
  (15.100)

Saut de cheval

Remplaçants 
Les remplaçants pour la finale du saut de cheval sont :
  (15.666)
  (15.583)
  (15.549)

Barres parallèles

Remplaçants 
Les remplaçants pour la finale des barres parallèles sont :
  (15.358)
  (15.333)

Barre fixe

Remplaçants 
Les remplaçants pour la finale de la barre fixe sont :
  (15.366)
  (15.100)
  (15.000)

Notes et références

Liens externes 
 Le site officiel du Comité international olympique
 Site officiel de Londres 2012

Qualifications hommes